Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2020/21.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (18., 19. bzw. 20. September 2020) bis zum Saisonfinale am 22. Mai 2021 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit aufläuft. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben werden.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war.
 Nr.: Rückennummer des Spielers.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–13 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 13. Spieltags (letzter Spieltag vor zweiwöchiger „Winterpause“) angehörte bzw. ab 15 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 15. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen; der 14. Spieltag wurde am 2. und 3. Januar 2021 ausgetragen. Zum 1. Januar 2021 verpflichtete Spieler erhielten ihre Spielberechtigung ab dem 15. Spieltag, der vom 8. bis 10. Januar 2021 stattfand). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten).
 Position: Angabe der Position des Spielers. 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Vor der Saison wurde die untere Altersgrenze auf 16 Jahre herabgesetzt (vorher 17). 16-Jährige waren zuvor nur spielberechtigt, wenn sie formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang angehörten (diese Saison 2003). Ein 2004 geborener Spieler konnte somit direkt nach seinem 16. Geburtstag eingesetzt werden.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer: Hansi Flick (/)
Kapitän: Manuel Neuer (/)

RB Leipzig 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
 Kapitän:  (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer:  (/; bis zum 11. Spieltag), Edin Terzić (; ab dem 12. Spieltag)
Kapitän: Marco Reus ()

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer:  ()
Kapitän:  ()

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (; bis zum 16. Spieltag), kein fester Kapitän (ab dem 17. Spieltag)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer:  (/, bis zum 26. Spieltag), Hannes Wolf (/, Interimstrainer ab dem 27. Spieltag)
Kapitän:  (/)

1. FC Union Berlin 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Marco Rose ()
Kapitän: Lars Stindl ()

VfB Stuttgart 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Gonzalo Castro ()

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()
 Kapitän: Christian Günter (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Sebastian Hoeneß (/)
Kapitän: Benjamin Hübner ()

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer: Achim Beierlorzer (; bis zum 2. Spieltag), Jan-Moritz Lichte (; 3. bis 13. Spieltag), Jan Siewert (; Interimstrainer am 14. Spieltag),  (; ab dem 15. Spieltag)
Kapitän: Danny Latza (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer: Heiko Herrlich (/; bis zum 31. Spieltag), Markus Weinzierl (; ab dem 32. Spieltag)
Kapitän:  ()

Hertha BSC 

Cheftrainer: Bruno Labbadia (; bis zum 18. Spieltag),  (/; ab dem 19. Spieltag)
Kapitän: Kein fester Kapitän (1. Spieltag),  (/; ab dem 2. Spieltag)

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Uwe Neuhaus (/; bis zum 23. Spieltag), Frank Kramer (/; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Fabian Klos (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Markus Gisdol (; bis zum 28. Spieltag), Friedhelm Funkel (; ab dem 29. Spieltag)
Kapitän: Jonas Hector ()

Werder Bremen 

Cheftrainer: Florian Kohfeldt (/; bis zum 33. Spieltag), Thomas Schaaf (; Interimstrainer am 34. Spieltag)
Kapitän:  (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer: David Wagner (; bis zum 2. Spieltag), Manuel Baum (; 3. bis 12. Spieltag),  (; Interimstrainer am 13. Spieltag), (; 14. bis 23. Spieltag),  (; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän:  (; bis zum 14. Spieltag),  (; ab dem 15. Spieltag)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2020/21
 Kader der 3. Fußball-Liga 2020/21

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2020 21
Bundesliga 2020 21
Bundesliga 2020 21
Kaderliste